Cipa: fiume della Russia siberiana, affluente del Vitim.
 CIPA – acronimo di Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis (in italiano  insensibilità congenita al dolore con anidrosi), patologia congenita molto rara del sistema nervoso.
 CIPA – acronimo di  Comité International de Photogrammétrie Architecturale, (in italiano  Comitato Internazionale di Fotogrammetria Architettonica), organizzazione dell'ICOMOS che si occupa di fotogrammetria architettonica.